День катастрофы:

 День Катастрофы — национальный день памяти и траура в Израиле и за его пределами.
 День катастрофы — четырёхчасовой мини-сериал, показанный в Соединённых Штатах двумя частями на телеканале CBS.
 День катастрофы 2 — американский мини-сериал, состоящий из двух полуторачасовых серий.